Émile Zuccarelli (1940) – politico francese, figlio di Jean
Francesco Zuccarelli (1702-1788) – pittore italiano
Jean Zuccarelli (1907-1996) – politico francese
Paolo Zuccarelli (1886-1913)  – pilota automobilistico e ingegnere italiano